Andrzej Grudziński (zm. 1542) – poseł na Sejm I Rzeczypospolitej
 Andrzej Grudziński (zm. 1606) – starosta nowomiejski
 Andrzej Grudziński (zm. 1650) – wojewoda rawski, podkomorzy inowrocławski
 Andrzej Karol Grudziński (1611–1678) – wojewoda poznański i kaliski, starosta nakielski, wałecki, rogoziński, średzki i osiecki